Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Taylor Fritz.

In finale Diego Schwartzman ha battuto Fritz con il punteggio di 7-66, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Guido Pella (semifinale)
  Diego Schwartzman (campione)
  Lucas Pouille (secondo turno)

  Taylor Fritz (finale)
  Christian Garín (primo turno)
  Radu Albot (semifinale)
  Michail Kukuškin (quarti di finale)

Wildcard 

  Lucas Gómez (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (quarti di finale)

  Guido Pella (semifinale)

Qualificati 

  Maxime Janvier (primo turno)
  Jason Jung (primo turno)

  Dominik Köpfer (primo turno)
  Kwon Soon-woo (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2019